RRS steht für:
 Racing Rules of Sailing, internationale Wettfahrtregeln (Segeln)
 Powiat Ropczycko-Sędziszowski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Royal Regiment of Scotland
 Royal Research Ship (dt. „königliches Forschungsschiff“), siehe Präfixe von Schiffsnamen
 Flughafen Røros (IATA-Code), Regionalflughafen in der Provinz Trøndelag, Norwegen
 Ruhr Reggae Summer, Musikfestival im Ruhrgebiet

Abkürzung